Rafael Calvo può riferirsi a:

 Rafael Calvo Revilla (1842-1888) – attore teatrale spagnolo
 Rafael Calvo Revilla – attore e doppiatore spagnolo
 Rafael Calvo Blasco – politico spagnolo
 Rafael Calvo Ruiz de Morales (1886-1966) – attore spagnolo
 Rafael Calvo Rodés (1897-1989) – militare e scienziato spagnolo
 Rafael Luis Calvo Muñoz (1911-1988) – attore e doppiatore spagnolo 
 Rafael Calvo Serer (1916-1988) – scrittore spagnolo
 Rafael Calvo Ortega (1933) – giurista e politico spagnolo